Il singolare del torneo di tennis Dayton Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Fillol che ha battuto in finale Andrew Pattison 6-4, 6-7, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1976